Otto I Znakomity (zm. 912) – książę Saksonii 880–912
 Otton I Wielki (912-973) – król Niemiec 936-973, król Włoch 951–973, cesarz rzymski 962–973
 Otto I Karyncki (ok. 948-1004) – książę Karyntii 978-983, 995-1002
 Otton I Szwabski (954-982) – książę Szwabii 973–982 i Bawarii 976–982
 Otto I Piękny (zm. 1086) – książę ołomuniecki 1061-1086
 Otton I Bawarski (1117-1183) – książę Bawarii 1180–1183
 Otton I (ok. 1130-1184) – margrabia Brandenburgii 1170–1184
 Otto I (zm. 1207) – hrabia Geldrii 1182-1207
 Otto I Hohenstauf (1170-1200) – hrabia-palatyn Burgundii 1190-1200
 Otto I Dziecię (1204-1252) – książę Brunszwiku i Lüneburga 1235–1252
 Otto I Starszy (ok. 1278-1328) – landgraf Hesji 1308–1328
 Otton I (ok. 1279-1344) – książę zachodniopomorski 1278–1295, książę szczeciński 1295–1344
 Otto I (ok. 1340-1394) – książę Brunszwiku-Getyngi 1367-1394
 Otto I (1390-1461) – książę Palatynatu-Mosbach 1410-1461
 Otto I Kulawy (ok. 1400-1446) – książę Lüneburga 1434–1446
 Otto I (1495-1549) – książę Lüneburga-Harburga 1527-1549
 Otton I (1815-1867) – król Grecji 1832–1862

de:Liste der Herrscher namens Otto#Otto I.